Naczelny Sąd Harcerski ZHP – naczelna władza Związku Harcerstwa Polskiego, pełniąca rolę sądu koleżeńskiego, niezawisła w orzekaniu.

Kompetencje 
Naczelny Sąd Harcerski:
 rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz naczelnych ZHP i członków władz chorągwi oraz instruktorów z przydziałem służbowym do Głównej Kwatery ZHP i jednostek przez nią powołanych;
 jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych w pierwszej instancji przez Naczelny Sąd Harcerski, sądy harcerskie chorągwi oraz od decyzji Naczelnika ZHP w zakresie utraty członkostwa instruktorów;
 dokonuje wykładni Statutu ZHP.

Naczelny Sąd Harcerski uchwala regulamin sądów harcerskich określający ich ustrój, szczegółowe kompetencje i tryb postępowania, z zachowaniem dwuinstancyjnego postępowania.

Skład członkowski 
Naczelny Sąd Harcerski liczy co najmniej 11 członków wybranych przez Zjazd ZHP. Sąd może również w trakcie kadencji odwoływać członków ze swojego składu oraz uzupełniać swój stan osobowy przez wybór nowych członków, ale liczba osób wybranych w skład Sądu nie może być większa niż połowa liczebności wybranej przez Zjazd ZHP. Pracami Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP kieruje przewodniczący.

Aktualny skład NSH wybranego przez XLII Zjazd ZHP (od 22 maja 2022) 
Prezydium: 
 hm. Tomasz Rawski - Chorągiew Śląska - Przewodniczący NSH
 hm. Janina Nowaczyk - Chorągiew Wielkopolska - Wiceprzewodnicząca NSH
 hm. Tadeusz Walaszek - Chorągiew Łódzka - Wiceprzewodniczący NSH
Pozostali członkowie NSH:

 hm. Mirosław Froń - Chorągiew Podkarpacka
 hm. Michał Dymek - Chorągiew Lubelska
 hm. Sławomir Andryszewski - Chorągiew Białostocka
 hm. Adam Myszk - Chorągiew Gdańska
 hm. Paweł Miłobędzki - Chorągiew Krakowska
 hm. Maciej Grzemski - Chorągiew Warmińsko-Mazurska
 hm. Michał Landowski - Chorągiew Gdańska
 hm. Grzegorz Handorf - Chorągiew Zachodniopomorska

Skład NSH poprzednich kadencji

Skład NSH wybranego przez XL Zjazd ZHP (od 9 grudnia 2017 do 20 maja 2022) 
Prezydium:
 hm. Krzysztof Pater – przewodniczący NSH
 hm. Janina Nowaczyk – wiceprzewodnicząca NSH
 hm. Jan Orgelbrand – wiceprzewodniczący NSH
Pozostali członkowie NSH:
 hm. Mirosław Froń
 hm. Maciej Grzemski
 hm. Grzegorz Handorf
 hm. Piotr Jurczak
 hm. Paweł Miłobędzki
 hm. Adam Myszk
 hm. Tomasz Rawski
 hm. Tadeusz Walaszek

Skład NSH wybranego przez XXXVI Zjazd ZHP (od 8 grudnia 2013 do 8 grudnia 2017) 
Prezydium:
 hm. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (Chorągiew Stołeczna ZHP) – przewodniczący NSH 
 hm. Janina Nowaczyk (Chorągiew Wielkopolska ZHP) – wiceprzewodnicząca
 hm. Artur Zięba (Chorągiew Śląska ZHP) – wiceprzewodniczący
Pozostali członkowie NSH:
 hm. Tomasz Antosiak (Chorągiew Dolnośląska ZHP)
 hm. Janusz Banasiak (Chorągiew Mazowiecka ZHP)
 hm. Grzegorz Całek (Chorągiew Stołeczna ZHP)
 hm. Mirosław Froń (Chorągiew Podkarpacka ZHP)
 hm. Daniela Gawińska (Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP)
 hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka (Chorągiew Zachodniopomorska ZHP)
 hm. Bogdan Mierzejewski (Chorągiew Gdańska ZHP)
 hm. Tadeusz Walaszek (Chorągiew Łódzka ZHP)

Skład NSH wybranego przez XXXVI Zjazd ZHP (od 6 grudnia 2009 do 5 grudnia 2013) 
Prezydium:
 hm. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc – Chorągiew Stołeczna ZHP (przewodniczący NSH)
 hm. Janina Nowaczyk – Chorągiew Wielkopolska ZHP (wiceprzewodnicząca NSH)
 hm. Stanisław Kalinowski – Chorągiew Dolnośląska ZHP (wiceprzewodniczący NSH)
Pozostali członkowie NSH:
 hm. Andrzej Markowski – Chorągiew Mazowiecka ZHP (sekretarz NSH)
 hm. Marek Boratyński – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Daniela Gawińska – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 hm. Romualda Jarecka-Cieślak – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 hm. Jan Orgelbrand – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
 hm. Artur Zięba – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Andrzej Żychowski – Chorągiew Kielecka ZHP

Skład NSH wybranego przez XXXIII Zjazd ZHP (od 4 grudnia 2005 do 2 grudnia 2009) 
 hm. Jan Orgelbrand – Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP (przewodniczący NSH od 17 stycznia 2009)
 hm. Bogusław Nowosad – Chorągiew Lubelska ZHP (przewodniczący NSH od 27 stycznia 2007 do 17 stycznia 2009, zrezygnował z członkostwa w NSH – uchwała z 17 stycznia 2009)
 hm. Bronisław Turkiewicz – Chorągiew Opolska ZHP (przewodniczący NSH do 13 stycznia 2007, zrezygnował z członkostwa w NSH – uchwała z 27 stycznia 2007)
 hm. Elżbieta Baranek – Chorągiew Łódzka ZHP
 hm. Dobiesław Barczyński – Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
 hm. Marek Boratyński – Chorągiew Białostocka ZHP
 hm. Jacek Borowiec – Chorągiew Śląska ZHP
 hm. Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc – Chorągiew Stołeczna ZHP
 hm. Daniela Gawińska – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
 hm. Aleksandra Gawlikowska-Sroka – Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
 hm. Stanisław Kalinowski – Chorągiew Dolnośląska ZHP
 hm. Stanisław Leśnicki – Chorągiew Podkarpacka ZHP
 hm. Andrzej Markowski – Chorągiew Mazowiecka ZHP
 hm. Mariola Mazerska – Chorągiew Gdańska ZHP
 hm. Janina Nowaczyk – Chorągiew Wielkopolska ZHP
 hm. Czesław Przybytek – Chorągiew Krakowska ZHP
 hm. Andrzej Żychowski – Chorągiew Kielecka ZHP

Skład NSH wybranego przez XXXII Zjazd ZHP (2001 – 2 grudnia 2005) 
 hm. Zbigniew Sauer – przewodniczący NSH
 hm. Elżbieta Baranek
 hm. Marta Citak
 hm. Bogdan Cybula
 hm. Emilia Domańska
 hm. Stanisław Iwaniuk (odwołany w trakcie kadencji)
 hm. Stanisław Kalinowski
 hm. Wiesława Klimowicz
 hm. Andrzej Markowski
 hm. Krzysztof Pater
 hm. Piotr Prokop
 hm. Joanna Struś
 hm. Paulina Szmielińska
 hm. Adam Tobota
 hm. Bronisław Turkiewicz
 hm. Marcin Wocal
 hm. Janusz Zarszyński

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego